Rechtsausschuss steht für:

 den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages
 einen Ausschuss des Europäischen Parlaments, siehe Rechtsausschuss (Europäisches Parlament)